Drachenberg oder Drachenberge ist der Name von geographischen Objekten:

Ortschaften:
 Drachenberg (Walbeck), Ortslage im Ortsteil Walbeck der Stadt Oebisfelde-Weferlingen, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Nowo-Gurjewskoje (1938–1946 Drachenberg), Ort im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad, Russland 

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Drachenberge, deutscher Name der Drakensberge, 3482 m, Südafrika
 Drachenberg (Glarner Alpen), 2605 m, bei Vättis, Kanton St. Gallen, Schweiz
 Drachenberg oder Drachenfels (Siebengebirge), 320,7 m, im Siebengebirge bei Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Drachenberg (Elm), 313, im Elm nahe Erkerode, Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen
 Drachenberge (Muskauer Faltenbogen), 162,8 m, höchste Erhebung des Muskauer Faltenbogens bei Krauschwitz, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Drachenberg (Berlin), 99 m, Trümmerberg im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Berlin
 Drachenberg (Potsdam) oder Klausberg, 57,8 m, beim Park Sanssouci in Potsdam, Brandenburg; siehe Belvedere auf dem Klausberg
 Dračí vrch (deutsch Drachenberg) bei Reichenberg (Liberec), Tschechien

Drachenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Erhard Drachenberg (1932–2021), deutscher Kunsthistoriker und Fachmann für Glasmalerei
 Jacob Drachenberg (* 1989), deutscher Podcaster und Speaker/Coach
 Katherine von Drachenberg (* 1982), US-amerikanische Tattookünstlerin, siehe Kat Von D
 Thomas Drachenberg (* 1962), deutscher Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Drakenberg
 Trachenberg